Федоровка () — село,
Великопавловский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321381402. Население по переписи 2001 года составляло 43 человека.

Географическое положение 
Село Федоровка находится на берегу реки Тарапунька,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Великая Павловка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как хутор Федоровский

Примечания